Benjamim (em hebraico: בִּנְיָמִין; Bīnyāmīn -"filho da mão direita"), nascido Benoni, foi segundo narra a Bíblia, o filho mais novo de Jacó ou Israel com sua mulher Raquel, que morre no seu parto. 

Benjamim foi o único irmão materno de José, que se tornaria mais tarde o governador do Egito. Foi da descendência de Benjamim que surgiu o primeiro rei de Israel, Saul.

Nome 
O nome Benjamim (em hebraico: בנימין) dado pelo pai Israel, significa "filho da felicidade", porém seu nome de nascimento dado por sua mãe Raquel, é Benoni (em hebraico: בנוני) que significa "filho da dor" ou "filho da aflição". 

Porém, para a maioria dos teólogos, Israel não trocou seu nome de Benoni para Benjamim, seu pai apenas adicionou o nome Benjamim como seu segundo nome. 

Sendo assim Benjamim, também pode ser referido como Benoni ou Benoni Benjamim.

Tribo

Árvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Filhos de Jacó